Csehország
 Sudoměřice, település a Hodoníni járásban
 Sudoměřice u Bechyně, település a Tábori járásban
 Sudoměřice u Tábora, település a Tábori járásban